Wapen van Amsterdam, het stadswapen van de Nederlandse gemeente Amsterdam
Wapen van Amsterdam (schip, 1653), een koopvaardijschip van de VOC
Het Wapen van Amsterdam, een blekerij in Gouda